Kvindernes 5000 meter løb under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted d. 16. august og 19. august på Olympic Stadium.

Format 
Kvindernes 5000 meter løbekonkurrence bestod af heats og en finale. De hurtigste konkurrenter fra hvert heat kvalificerede sig til finalen.

Resultat

Heats

Heat 1

Heat 2 

I heat 2, Abbey D'Agostino og Nikki Hamblin kolliderede og faldt. D'Agostino var den første som kom op at stå, men i stedet for at løbe fremad, stoppede hun for at hjælpe Hamblin op. Senere i løbet, viste det sig, at D'Agostinos skade var mere alvorlig, da hun begyndte at halte og faldt igen. Denne gang stoppede Hamblin op, for at opfordre hende til at komme op og afslutte løbet. Efter løbet blev der besluttet at lade dem begge to blive finalister sammen med Jennifer Wenth, som også var indeblandet i kollisionen. Hamblin og D’Agostino  vandt senere Fair Play Award af International Fair Play Committee for deres måde at være på i deres heat.

Finale

Note

Referencer 

5000 meter løb (damer)
Kvindesport under OL